Дмитревский — русская фамилия; имеет женскую форму Дмитревская.

Известные носители 
 
 Дмитревский, Георгий Александрович (1900—1953) — советский хоровой дирижёр.
 Дмитревский, Дмитрий Иванович (1763—1848) — русский писатель, переводчик и педагог XVIII века-XIX веков.
 
 Дмитревский, Николай Павлович (вариант написания фамилии — Дмитриевский; 1890—1938) — русский советский художник-график, иллюстратор книг.
 Дмитревский, Пётр Иванович (1869—1926) — российский военный деятель.
 Дмитревский, Юрий Дмитриевич (1920—2001) — российский географ, страновед и историк географии, доктор географических наук, профессор, почётный член РГО, заслуженный деятель науки РФ.

 Дмитревская, Марина Юрьевна (род. 1953) — советский театральный критик, театровед, кандидат искусствоведения, профессор кафедры русского театра СПбГАТИ.
Составные фамилии:

См. также 
 Дмитриевский